Баргузи́нский запове́дник — название имеет несколько значений, связанных с одним объектом:

 Баргузинский заповедник — основное значение: биосферный заповедник в России;
 Баргузинский заповедник (фильм) — документальный фильм 1971 года о заповеднике.